Li Ji – archeologo cinese
Li Ji – atleta cinese
Li Ji – nuotatrice cinese